Hermann Degner ist der Name folgender Personen:

* Hermann Degner (Kartograf) (1862–1948), deutscher Kartograf und Historiker 
 Hermann Degner (Schriftsteller) (* 1921), Schweizer Schriftsteller